Пазур — рогове утворення на кінцях кінцівок у наземних хребетних тварин, зокрема ссавціів, птахів і деяких плазунів. 
 Пазур Архімеда (грец. Ἁρπάγη) — старовинна зброя, яку вигадав Архімед для захисту морської частини міських мурів Сиракуз проти морського десанту.